Соревнования по волейболу на VIII Всеафриканских играх проходили с 11 по 18 октября 2003 года в Абудже (Нигерия) с участием 10 мужских и 9 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Египта, у женщин — сборная Нигерии.

Команды-участницы

Мужчины 
Алжир, Ботсвана, Гана, Египет, Камерун, Нигерия, Руанда, Сейшельские Острова, Сенегал, ЮАР

Женщины 
Алжир, Гана, Египет, Камерун, Кения, Мозамбик, Нигерия, Сейшельские Острова, ЮАР.

От участия отказалась женская сборная Сенегала.

Система проведения турнира 
10 команд-участниц турнира у мужчин и 9 команд у женщин на предварительном этапе были разбиты на две группы. По 4 команды (по две лучшие из каждой группы) вышли в плей-офф, где по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа A 

 11 октября: Алжир — ЮАР 3:1 (25:20, 21:25, 25:19, 25:22); Нигерия — Сенегал 3:0 (25:18, 25:14, 25:15).
 12 октября: Алжир — Сенегал 3:0 (25:20, 25:19, 25:19); Нигерия — Гана 3:1 (25:21, 22:25, 25:21, 25:23).
 13 октября: Алжир — Гана 3:2 (25:23, 27:29, 23:25, 25:15, 25:11); ЮАР — Сенегал 3:1 (20:25, 25:18, 25:7, 25:13).
 14 октября: ЮАР — Гана 3:1 (27:29, 25:22, 25:23, 25:23); Нигерия — Алжир 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:19, 16:14).
 15 октября: Гана — Сенегал 3:0 (25:16, 25:15, 25:16); Нигерия — ЮАР 3:1 (25:22, 22:25, 26:24, 25:17).

Группа B 

 11 октября: Сейшельские Острова — Руанда 3:1 (25:19, 24:26, 25:21, 25:16); Египет — Камерун 3:1 (22:25, 25:13, 25:20, 25:20).
 12 октября: Египет — Сейшельские Острова 3:0 (25:23, 25:20, 25:15); Руанда — Ботсвана 3:1 (25:17, 25:27, 25:18, 25:21).
 13 октября: Египет — Ботсвана 3:0 (25:14, 25:12, 25:18); Камерун — Сейшельские Острова 3:0 (25:13, 25:23, 25:14).
 14 октября: Камерун — Ботсвана 3:0 (25:23, 25:22, 25:8); Египет — Руанда 3:0 (25:17, 25:15, 25:17).
 15 октября: Камерун — Руанда 3:0 (25:19, 25:19, 25:16); Сейшельские Острова — Ботсвана 3:0 (25:21, 25:19, 25:19).

Плей-офф

Полуфинал 
17 октября
 Египет — Алжир 3:1 (25:17, 25:15, 23:25, 25:18)
 Нигерия — Камерун 3:0 (25:22, 25:21, 25:19)

Матч за 3-е место 
18 октября
 Камерун — Алжир 3:2 (19:25, 22:25, 25:20, 25:20, 15:12)

Финал 
18 октября
 Египет — Нигерия 3:0 (25:23, 25:23, 25:21)

Женщины

Предварительный этап

Группа A 

 Сенегал — отказ.

 12 октября: Нигерия — Гана 3:0 (25:20, 25:19, 25:18).
 13 октября: Камерун — Сейшельские Острова 3:0 (25:20, 26:24, 26:24).
 14 октября: Сейшельские Острова — Гана 3:0 (25:12, 26:24, 25:23); Нигерия — Камерун 3:0 (25:21, 25:18, 25:20).
 15 октября: Камерун — Гана 3:2 (25:12, 25:22, 24:26, 21:25, 15:12); Нигерия — Сейшельские Острова 3:0 (25:23, 25:19, 25:21).

Группа B 

 11 октября: ЮАР — Мозамбик 3:1 (25:22, 25:21, 15:25, 25:20); Египет — Алжир 3:0 (27:25, 25:21, 25:22).
 12 октября: Алжир — Мозамбик 3:0 (25:13, 25:12, 27:25); Кения — ЮАР 3:0 (25:19, 25:13, 25:13).
 13 октября: Кения — Алжир 3:0 (28:26, 25:22, 25:21); Египет — Мозамбик 3:0 (25:11, 25:11, 25:9).
 14 октября: Египет — Кения 3:1 (25:20, 10:25, 25:20, 25:23); Алжир — ЮАР 3:0 (25:8, 25:19, 25:14).
 15 октября: Египет — ЮАР 3:0 (25:20, 25:13, 25:10); Кения — Мозамбик 3:0 (25:18, 25:23, 25:15).

Плей-офф

Полуфинал 
17 октября
 Нигерия — Кения 3:1 (25:22, 21:25, 25:17, 25:20)
 Египет — Камерун 3:2 (25:20, 21:25, 25:18, 18:25, 17:15)

Матч за 3-е место 
18 октября
 Кения — Камерун 3:0 (25:15, 25:18, 31:29)

Финал 
18 октября
 Нигерия — Египет 3:2 (24:26, 25:16, 21:25, 25:23, 15:6)

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 
 Волейбольный турнир 8-х Всеафриканских игр на сайте CAVB

Волейбол на Африканских играх
2003 год в волейболе